Dengra ist der Familienname folgender Personen: